Зекинья де Абреу при рождении Жозе Гомеш де Абреу  (; 19 сентября 1880, Санта-Рита-ду-Паса-Куатру – 22 января 1935, Сан-Паулу) – бразильский  и музыкант,

Биография 
Сын владельца аптеки. С шестилетнего возраста научился играть на флейте, кларнете и фортепиано, в 10 лет стал сочинять музыку и создал свой оркестр.

В 1919 году вместе с семьёй переехал в крупнейший бразильский город Сан-Паулу, где продолжил заниматься музыкальной деятельностью – писал музыку, играл со своим оркестром на различных мероприятиях, в кабаре, на частных вечеринках, играл в театре, снимался в немом кино. 

Затем стал сотрудничать с известным музыкальным издательством «Дом музыки братьев Витале» («Casa da Musica dos Irmaos Vitale»).
Благодаря сотрудничеству с братьями Витале его музыкальные произведения обрели заслуженную популярность, и стали известны по всей Бразилии. 

Автор десятков музыкальных произведений, многочисленных вальсов и "шоро". Один из самых популярных авторов раннего периода современной бразильской песни.

Наибольшую известность ему принесла написанная в 1917 году инструментальная мелодия «Tico-Tico no Fuba», которую знает весь мир под сокращённым названием «Tico-Tico». Эту мелодию до сих пор любят и помнят практически во всех странах мира, хотя с момента её создания прошло уже более ста лет.

Умер в результате сердечного приступа.

Примечания

Ссылки 
 Зекинья де Абреу

Композиторы, известные под псевдонимами
Композиторы-песенники
Умершие от инфаркта миокарда 
Умершие в Сан-Паулу